Pablo Álvarez Menéndez (ur. 1985) – urugwajski piłkarz grający w Panserraikosie. Były zawodnik Wisły Kraków.
 Pablo Sebastián Álvarez (ur. 1984) – argentyński piłkarz grający w Catanii.
 Pablo Álvarez (ur. 1980) (ur. 1980) – hiszpański piłkarz grający w Deportivo La Coruña.